Vivaro peut désigner:
 Vivaro, commune italienne ;
 Opel Vivaro, nom de la version allemande du Renault Trafic ;
 Vivaro Romano, commune de la ville métropolitaine de Rome Capitale dans la région Latium en Italie ;
 Vivaro-alpin,, dialecte de l'occitan